Dutoit ist der Familienname folgender Personen:

 Andrea Dutoit (* 1978), US-amerikanische Stabhochspringerin
 Annie Dutoit (* 1970), Schweizer Hochschullehrerin, Rezitatorin, Schauspielerin und Musikjournalistin
 Charles Dutoit (* 1936), Schweizer Dirigent
 Eugénie Dutoit (1867–1933), Schweizer Lehrerin und Frauenrechtlerin
 Frédéric Dutoit (* 1956), französischer Politiker
 Isabelle Dutoit (* 1975), deutsche Malerin
 Jean-Philippe Dutoit-Membrini (1721–1793), Schweizer Mystiker 
 Julius Dutoit (1872–1958), deutscher Übersetzer
 Laurence Dutoit, österreichische Sängerin (Sopran)
 Lucy Dutoit (1868–1937), Schweizer Lehrerin und Frauenrechtlerin
 Robert Dutoit, französischer Autorennfahrer

Siehe auch:
 Du Toit